Simpson kan henvise til forskellige artikler:

 Simpsons regel – matematisk funktion.
 Robert Simpson (komponist) – engelsk komponist.
 Thomas Simpson (matematiker) – engelsk matematiker, blandt andet udviklet Simpsons-regel.
 Saffir-Simpson-skalaen – en skala til at inddele orkaner i grupper efter deres styrke.
 The Simpsons – amerikansk tv-serie.